Старая Николаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Старая Николаевка — деревня в Рыльском районе Курской области.

Украина 
 Старая Николаевка (до 2016 г. — Пра́вдовка) — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Старая Николаевка — село в Дубенском районе Ровненской области.

См. также 

 Старониколаевка
 Старо-Николаевка